De vliegende bol is een fictief toestel uit de stripreeks Jommeke. De vliegende bol werd uitgevonden door Professor Jeremias Gobelijn. Jommeke en zijn vrienden gebruiken dit toestel om zich snel te kunnen verplaatsen of om verre reizen te maken.

Beschrijving 
De vliegende bol komt in zijn huidige vorm voor het eerst voor in het verhaal Het geheim van Macu Ancapa. Er waren al eerder vliegende bolvormige toestellen van de professor, maar pas vanaf dit album heeft de bol deze vorm die nauwelijks nog zal wijzigen. Zo heeft ze geen wielen meer. De bol is doorzichtig behalve onderaan waar de motor zit. De onderkant is rood. Er is een doorzichtige deur die openklapt langs waar men binnen kan. In de binnenkant is er vooraan een zetel voor de piloot waar alle bedieningsknoppen en het stuur zitten. De passagiers kunnen in de rij zetels zitten die de achterste helft van de bol vullen. Onder de zetels is er bergruimte. In het midden bevindt zich een cirkelvormige tafel met een wereldkaart die als navigatiemiddel dient. Later wordt de bol ook nog van lichten aan de voorkant voorzien. Het toestel kan zeer snel vliegen waardoor men al in enkele uren aan de andere kant van de wereld is.

Meestal is de professor de piloot en als die er niet bij is, Jommeke. Anderen hebben ook al vaak het toestel bediend : Filiberke, Theofiel, Anatool, de koningin van Onderland ... Zelfs Choco heeft er al eens mee gevlogen. De vliegende bol zal gaandeweg in de reeks het algemene vervoersmiddel van de vrienden worden. 

Tijdens de reeks werden er al verschillende vliegende bollen gemaakt. Soms wordt het toestel vernield door boeven en raakt het kapot bij een ongeluk of vergissing van de professor. Het wordt steeds in dezelfde vorm herbouwd. In het album Het aards paradijs heeft de professor nog een tweede kleiner toestel gemaakt, maar die wordt enkel in dat album gebruikt en in de spin-off van de Miekes.

Voorgangers 
 De eerste voorganger van de vliegende bol doet zijn intrede in De ooievaar van Begonia. Hier heeft het toestel nog vier pijpen onderaan. Deze doen dienst bij het landen en het stijgen. Het toestel werkt nog op een straalmotor.

 In De verloren zoon is er een al betere versie beschikbaar. Dit toestel heeft wielen onderaan, maar kan vliegen, varen en rijden. De stoelen staan in twee rijen.

 Een nieuwere versie die al aardig op de uiteindelijke vliegende bol lijkt, komt voor in Filiberke gaat trouwen. Nu heeft het toestel inklapbare wielen. Het werkt op atoomkracht, kan in de lucht stil blijven hangen en vliegen, varen en rijden. Het heeft een uitlaatpijp.

Achtergrond 
 In het album 'Terug naar El Bolivar' uit de stripreeks Jump stelt Brains zijn nieuwste uitvinding voor: de vliegende bal. Dweezil merkt op dat die al uitgevonden is en er een identieke kopie van is. Maar Brains houdt voet bij stuk, dat dit niet de vliegende bol, maar vliegende bal is.

Jommeke
Fictief vervoermiddel